Renstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Renstjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Renstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Lill-Renstjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Renstjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (8,61 ha)

Se även
Rentjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn